Joe Challands de son vrai nom Joseph Challands est un animateur anglais né le  à Oxford. Il est connu pour avoir présenté Prouve-le ! sur Gulli aux côtés de Jamie Rickers.

Animateur anglais de télévision
Naissance en novembre 1975
Naissance à Oxford
Animateur sur Gulli